Петсамо — назва селища Печенга в 1920—1944 роках.
 Петсамо — губернія у Фінляндії у 1921—1922 роках.
 Петсамо — історико-географічна область, що належала Фінляндії у 1920—1944 роках.